Рудник може да се односи на:

 Рудник, место где се ископава руда, на пример:
 Бело Брдо (рудник), рудник
 Рудник и термоелектрана Угљевик, рудник

или

 Рудник (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Република Србија
 Рудник (Србица), насеље у општини Србица, Република Србија
 Рудник (Велес), насеље у општини Велес, Северна Македонија
 Рудник Косово, насеље у општини Обилић, КиМ, Република Србија
 Рудник (Илиџа), насеље у општини Илиџа, Федерација БиХ, БиХ
 Рудник (Суровичево), насеље у општини Суровичево, Грчка
 Рудник (округ), административна област у Кнежевини Србији

или

 Рудник (планина), планина у Шумадији, Република Србија
 Рудник (тврђава), тврђава на истоименој планини
 Рудник Рудник

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Рудник“
 Рударство
 Рудар
 ФК Рудар
 Руда